Маркетто () — итальянская фамилия. 

Известные носители:

 Маркетто, Агостино (род. 1940) — Архиепископ, дипломат и куриальный сановник Святого Престола.
 Маркетто, Маурицио (род. 1956) — итальянский конькобежец и тренер.